Якубовичи:

 Якубовичи — старинный русский дворянский род, восходящий к XVII веку.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Якубовичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Якубовичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Якубовичи — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Якубовичи — деревня в Минском районе Минской области.